Пасторальная симфония — программное название ряда произведений (официальное или неформальное):

Симфонии 
 Симфония № 6 Людвига ван Бетховена — Пасторальная
 Симфония № 7 Александра Константиновича Глазунова — Пасторальная
 Симфония № 3 Ральфа Воан-Уильямса — Пасторальная симфония
 Симфония № 2 Алана Раусторна — Пасторальная симфония

Литература 
 Пасторальная симфония — новелла Андре Жида

Кино 
 Пасторальная симфония — фильм Жана Деланнуа, экранизация новеллы Андре Жида.

Балет 
 Пасторальная симфония — хореографическая поэма Жанена Солана, поставленная в 1946 году на музыку Симфонии № 6 Бетховена.